Натуральне число 199
 199 рік до нашої ери
 199 рік нашої ери